

Patronyme chinois 
 Hong Sheng (1645-1704), dramaturge chinois ;
 Letong (Carina) Hong (née en 2001), mathématicienne chinoise ;
 Maxine Hong Kingston (1940-), romancière américaine.

Patronyme coréen 

 Hong Myung-bo (1969- ), footballeur sud-coréen ;
 Hong Kum-ju Perpétue (1804-1839), martyre et sainte coréenne ;
 Hong Pyong-ju Pierre (1799-1840), martyr et saint coréen ;
 Hong Sang-soo (1960- ), réalisateur sud-coréen ;
 Hong Seok-hyun (1949- ), personnalité de l'industrie médiatique ;
 Hong Sok-jung (1941-), écrivain nord-coréen ;
 Hong Sook-ja (1933-), femme politique sud-coréenne ;
 Hong Un-jong (1989- ), gymnaste nord-coréenne ;
 Hong Yong-jo (1982- ), footballeur nord-coréen.

Toponyme nigérian 

 Hong est une zone de gouvernement local au Nigeria, dans l'État d'Adamawa

Autres 
 Algorithme de Preparata-Hong, utilisé en algorithmique géométrique.

Patronyme chinois
Patronyme coréen